Antica area oggi compresa nel Sunderland
 Abbazia di Wearmouth-Jarrow
 James Wearmouth